Сезон 2021/2022 станет для Атлетико Мадрид 85-м Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

61.000.000

Зима 

3.000.000

Ушли из клуба

Лето 

750.000

Зима 

15.000.000

Общие убытки:64.000.000

Общая прибыль:15.750.000

Разница:48.250.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

3-й раунд

1/8 финала

Суперкубок Испании

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Сезоны ФК «Атлетико» Мадрид